«Кэтлин Мавурнин» () — американский короткометражный фильм в жанре вестерн Эдвина Портера.

Сюжет 
Богатый арендодатель Клирфилд домогается Кэтлин, запугивает её и её отца, но местные жители становятся на их защиту. Клирфилд с сообщниками силой увозит Кэтлин из дома. Влюбленный в Кэтлин молодой человек хитростью пробирается в логово похитителей и расправляется с ними. Фильм заканчивается свадьбой Кэтлин и ее спасителя.

Факты 
 «» («Моя любимая Кэтлин») — популярная в США лирическая песня, написанная в 1837 году Фредериком Кроучем на стихи миссис Кроуфорд. 
 Под тем же названием были сняты немые фильмы в 1911, 1913 и 1919 году, и два звуковых — в 1930 и 1937 г.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1906 года